Salem School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Salem School (Connecticut), ID-Nr. 83003582
 Salem School (Virginia), ID-Nr. 98001309